Minervinesi – abitanti di Minervino Murge
Minervinesi – abitanti di Minervino di Lecce